Уроки вождения:
Существует несколько фильмов с таким названием:
 «Уроки вождения» () — драма режиссёра Джереми Брока (Великобритания, 2006). 
 «Уроки вождения» () — комедийная мелодрама испанского режиссёра Изабель Койшет (США, 2014).